Antonio Busini (1904-1975) – dirigente sportivo e calciatore italiano
 Federico Busini (1901-1981) – calciatore italiano
 Villa I Busini – villa nel comune di Rufina